Zedda ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Zedda (1928–2017), italienischer Dirigent und Musikwissenschaftler
 Giovanni Paolo Zedda (* 1947), Bischof von Iglesias

Siehe auch:
 Zeta (Begriffsklärung)
 Zetta